Чанг — многозначное слово:
 Чанг — тибетский алкогольный напиток.
 Чанг — ударно-струнный музыкальный инструмент в Узбекистане и Таджикистане.

Фамилия 
 Чанг, Алекса (род. 1983) — британская телеведущая, модель и редактор британского Vogue.
 Чанг, Клифф (род. 1974) — американский художник комиксов.
 Чанг, Кристина (род. 1971) — американская телевизионная актриса.
 Чанг, Майкель (род. 1991) — кубинский футболист.
 Чанг, Майкл (Чжан Дэпэй, род. 1972) — американский теннисист.
 Чанг, Марк (род. 1980) — американский футболист, полузащитник.
 Чанг, Сара (Чан Ёнджу, род. 1980) — американская скрипачка.
 Чанг, Стивен (род. 1985) — американский актёр, сценарист и продюсер.
 Чанг, Хосе Антонио (род. 1958) — перуанский политик, премьер-министр.
 Чанг-Диас, Франклин (род. 1950) — американский физик, астронавт НАСА, совершивший семь космических полётов.
 Чанг Наварро, Хуан Пабло (1930—1967) — перуанский революционер, один из основателей Армии национального освобождения, соратник Че Гевары.
 Чжоу Чанг — персонаж рассказов о Гарри Поттере.
 Чанг, Эндрю — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.

Топонимы 
 Чанг — река в Китае.
 Чанг — остров в Таиланде.
 Чанг-Ла — перевал в Индии.

См. также 
 Чанг Арена
 Чанга
 Чанги (значения)
 Chang Kai-Chen
 Чунга-Чанга